Hovden steht für:
 einen norwegischen Flughafen, siehe Flughafen Ørsta-Volda, Hovden

Geographie:
 Hovden (Kinn), Insel in der norwegischen Gemeinde Kinn (Fylke Vestland)
 Hovden (Insel), Insel in der Prydz Bay, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Hovden (Setesdal), Ort in der norwegischen Gemeinde Bykle (Fylke Aust-Agder)
 Hovden (Vesterålen), Ort in der norwegischen Gemeinde Bø (Fylke Nordland)

Personen:
 Anders Hovden, Komponist und Priester 
 Emilie Hovden (* 1996), norwegische Handballspielerin
 Kjell Hovden, norwegischer Politiker (NKP)